Aleksander Kazakow, rosyjski pilot
 Aleksiej Kazakow, rosyjski siatkarz
 Jurij Kazakow, rosyjski pisarz
 Wasilij Kazakow, radziecki marszałek artylerii
 Konstantin Kazakow, radziecki marszałek artylerii
 Siergiej Kazakow, rosyjski bokser